Nikolas Petrik, avstrijski hokejist, * 19. marec 1984, Beljak, Avstrija.

Trenutno igra na položaju napadalca za EC Dornbirn v Avstrijski hokejski ligi.

Kariera
Nikolas Petrik je starejši brat Benjamina Petrika in sin bivšega igralca moštva VSV EC Helmuta Petrika. Tako je bil že kot mladenič vpeljan v VSV, s 17 leti je debitiral v članskem moštvu VSV. Po dveh letih je menjal sredino in odšel za eno sezono k moštvu Graz 99ers. Zatem se je vrnil v Beljak k VSV. Petrik je zbral preko 350 tekem v najvišji avstrijski hokejski ligi. 

Petrik je dvakrat zastopal državno reprezentanco na Svetovnem U18 prvenstvu in dvakrat na Svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 01
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +2
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 30
| 1
| 3
| 4
| +2
| 2
|
| 14
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
 |-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 01/02
|
| 22
| 24
| 24
| 48
| 
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 02/03
|
| 19
| 11
| 13
| 24
| 
| 45
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 44
| 0
| 1
| 1
| -3
| 29
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 46
| 2
| 3
| 5
| -11
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo
| 04
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 47
| 6
| 9
| 15
| 0
| 61
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 47
| 1
| 7
| 8
| -9
| 46
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| +1
| 33
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 51
| 7
| 9
| 16
| +2
| 30
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 36
| 4
| 11
| 15
| -6
| 16
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +2
| 6
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 51
| 4
| 6
| 10
| -8
| 78
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 412
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | -31
| bgcolor="#7FFF00" | 375
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 49
|}

Dosežki 
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2002, 2006

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti VSV EC